Mach peut faire référence à :

Sciences et techniques 
 Mach, un noyau de système d'exploitation  orienté objet, libre ;
 des concepts liés au physicien autrichien Ernst Mach :
 les bandes de Mach, une illusion d'optique résultant de la loi du contraste simultané des couleurs ;
 le nombre de Mach, rapport d'une vitesse quelconque à celle du son, impliqué notamment dans le mur du son ;
 le disque de Mach, une formation de motifs d'ondes stationnaires qui apparait dans le panache d'échappement supersonique d'un réacteur ;
 le principe de Mach, une conjecture selon laquelle l'inertie des objets matériels serait induite par l'ensemble des autres masses présentes dans l'Univers.

Culture et société 
 Groupe Mach est une société immobilière canadienne
 Mach 3, un jeu vidéo sorti en 1987.

Patronyme 

 Brice Mach (1986-), un joueur de rugby français ;
 Daniel Mach (1955-), un homme politique français ;
  ;
 Ernst Mach (1838-1916), un physicien et philosophe autrichien ;
 Josef Mach (1909-1987), un acteur et scénariste tchèque ;
  ;
 Zdzisław Mach (1954-), un sociologue et anthropologue polonais.